Кути́кула (от  «кожица») — термин, описывающий жёсткое, но гибкое неминеральное покрытие растения или животного:
 Кутикула растений (надкожица) — слой воскоподобного вещества кутина, покрывающий поверхность некоторых надземных органов многолетних растений (главным образом эпидерму листьев, стеблей и плодов). У водных растений кутикула отсутствует.
 Кутикула животных — плотное образование на поверхности клеток эпителиальной ткани, покрывающей внутренние органы. Представляет собой совокупность микроворсинок.
 Кутикула беспозвоночных — многослойная внешняя структура у беспозвоночных, как правило, формирующая их экзоскелет. В состав кутикулы беспозвоночных как правило входит хитин.
Кутикула волоса (или шерстяных волокон) —  наружный слой волоса (шерстяных волокон), выполняющий защитную функцию. Образован тонкими клетками-чешуйками, перекрывающими друг друга подобно черепице крыши. 
 Надногтевая пластинка (эпонихий, ногтевая кожица) у человека — эпителиальная плёнка на краю ногтевого валика, который окружает ногтевую пластинку в нижней части ногтя, в районе ногтевой луночки. Она выполняет защитную роль, не давая инородным телам и бактериям проникнуть к ростковой зоне. Край кутикулы представляет собой мёртвые клетки. Высыхая, а затем отслаиваясь, этот край даёт начало заусенцам.

Примечания